L'edizione 2004-2005 della A Profesionalna Futbolna Grupa vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Martin Kamburov (Lokomotiv Plovdiv), con 27 reti.

Classifica finale 

Lokomotiv Sofia penalizzato di 3 punti

Verdetti 
 CSKA Sofia Campione di Bulgaria 2004-2005.
 Vidima-Rakovski Sevlievo, Nesebar e Spartak Varna retrocesse in B PFG.

Collegamenti esterni

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
Campionato bulgaro di calcio